Muğla, törökországi tartomány
 Muğla, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Muğla, az azonos nevű török tartomány székhelye